Pán světa je jméno vícera románů a filmů.

Knihy 
 Pán světa - sci-fi román Julese Vernea z roku 1904
 Pán světa - sci-fi román Roberta Hugha Bensona z roku 1907
 Pán světa - antiutopický román Emila Vachka z roku 1925

Filmy 
 Pán světa - film režiséra  Williama Witneye z roku 1961, natočen podle Verneových románů Robur Dobyvatel a Pán světa

Reference